Климкин — фамилия; имеет женскую форму Климкина.
 Климкин, Александр Владимирович (род. 1972) — российский волейболист и волейбольный тренер.
 Климкин, Дмитрий Фёдорович (1910—1968) — Герой Социалистического Труда.
 Климкин, Илья Сергеевич (род. 1980) — российский фигурист, выступавший в одиночном разряде.
 Климкин, Павел Анатольевич (род. 1967) — украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2014—2019).
 См. также 
 Климкино — название населённых пунктов.